Анастаси́я Никола́ева: Николаева, Анастасия Сергеевна (род. 1995) — российская легкоатлетка.
 Николаева, Анастасия Филипповна (1920 — ?) — советская сельскохозяйственная рабочая, Герой Социалистического Труда (1948).